Руди Ваупотич (Марибор, 24. март 1919 — Љубљана, 26. јун 2003) је био југословенски и словеначки сниматељ.

Сниматељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1948. || Филмски обзорник 31 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Трст || /
|-
| 1955. || Три приче || /
|-
| 1956. || Долина мира || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || /
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || На авионима од папира || /
|-
| 1969. || Седмина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Оксиген || /
|-
| 1971. || Опклада || /
|-
| 1971. || Последња станица || /
|-
| 1972. || Сло в Бели Крајини) (Документарни филм || /
|-
| 1973. || Пастирчићи || /
|-
| 1975. || Прича о добрим људима || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 2003.
Словеначки сниматељи
Југословенски сниматељи
Мариборчани